Cornejo ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Cornejo Polar (1936–1997), peruanischer Hochschullehrer und Literaturkritiker
 Fernando Cornejo (1969–2009), chilenischer Fußballspieler
 Francisco Cornejo (1892–1963), mexikanischer Künstler
 Guillermo Antonio Cornejo Monzón (* 1964), peruanischer Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof von Lima
 Herman Cornejo, argentinischer Balletttänzer
 Ismael Alexander Cornejo Meléndez (* 1987), el-salvadorischer Fußballschiedsrichter
 José María Cornejo Merino y Guevara (1788–1864), Supremo Director der Provinz El Salvador in der Zentralamerikanischen Konföderation
 Mariana Cornejo († 2013), spanische Flamenco-Sängerin
 Mario Cornejo (1927–2015), römisch-katholischer Titularbischof
 Patricio Cornejo (* 1944), chilenischer Tennisspieler
 René Cornejo (* 1962), peruanischer Politiker
 Sirley Cornejo (* 1979), bolivianische Fußballschiedsrichterin